Giancarlo Pivetta – allenatore di rugby a 15 e rugbista a 15 italiano
 Oreste Pivetta – giornalista, scrittore e critico letterario italiano